Rasivere (Anija), een dorp in de Estlandse gemeente Anija
 Rasivere (Vinni), een dorp in de Estlandse gemeente Vinni